Il singolare del torneo di tennis Toyota Classic 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Mary-Lou Piatek 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Tracy Austin (campionessa)
 Mary-Lou Piatek (finale)
 Betsy Nagelsen (secondo turno)
 Wendy White (quarti di finale)

 Ivanna Madruga (primo turno)
 Sharon Walsh (quarti di finale)
 Susan Mascarin (semifinali)
 Beth Norton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1981